MD200 bzw. MD 200 steht für:
 Dürkopp MD 200, deutsches Motorrad von Dürkopp Adler, siehe Dürkopp Adler #Motorräder und Motorroller
 Iveco Magirus MD 200-32 AH, deutscher Lkw von Iveco Magirus, siehe Liste von Radfahrzeugen der Bundeswehr #Teilmilitarisierte Lastkraftwagen der 2. Generation